Punktace může být:
 proces formování předsmlouvy či starší výraz pro návrh písemné smlouvy v hlavních bodech, resp. předběžnou, přípravnou smlouvu (pactum preaparatorium); předběžnou, prozatímní dohodu
 označení některých historických jednání, smluv či dohod: 
 Vídeňské punktace (obvykle jen Punktace) – porady českých a německých politiků o česko-německém vyrovnání z roku 1890; výsledek těchto porad
 Olomoucká punktace – smlouva, uzavřená roku 1850 v Olomouci mezi mocnostmi Pruskem, Rakouskem a Ruskem.
 nikud – souhrnné označení pro systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě